В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Золотой Рыбы вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 
 Списки звёзд по созвездиям
 Список самых массивных звёзд
 Список самых мощных звёзд

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Золотая Рыба (созвездие)
Золотая Рыба